samar – pierwiastek chemiczny z grupy lantanowców (symbol Sm, łac. samarium)
 Samar (wyspa) – wyspa na Filipinach
 Trzy prowincje Filipin:
 Northern Samar
 Eastern Samar
 Samar (prowincja)
 Samar (morze) – niewielkie morze na Filipinach
 Samar – kibuc w Izraelu
 Samar (instytut) – Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego